Finol ist der Familienname folgender Personen:

 Nazyl Báez Finol (* 1932), venezolanische Komponistin, Dirigentin und Musikpädagogin
 Yoel Finol (* 1996), venezolanischer Boxer im Fliegengewicht